Il singolare del Düsseldorf Grand Prix 1973 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Hans-Jürgen Pohmann ha battuto in finale Jürgen Fassbender 6–2, 6–3, 6–3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Grand Prix 1973